

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 

 Czartowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą
 Czartowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko 
 Czartowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk 
 Czartowo – przysiółek wsi Rosiny w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice

Zobacz też  
 Czartów